Adwin steht für:
 ADwin, Echtzeit-Rechnersystem
 AdWin, Werbepreis
 männlicher Vorname, vorwiegend im englischen Sprachraum

Adwin ist der Familienname folgender Personen:
 Zachariah Benasio Adwin (* 1990), südsudanesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Othwin